Aleksandrs ist ein lettischer männlicher Vorname, abgeleitet von Alexander.

Personen 
Aleksandrs Starkovs (* 1955), Fußballspieler und Trainer
 Aleksandrs Ņiživijs (* 1976), Eishockeyspieler
 Aleksandrs Samoilovs (* 1985), Beachvolleyball-Spieler
 Aleksandrs Koļinko (* 1975),  Fußballtorhüter
 Aleksandrs Čaks (1901–1950),  Dichter
 Aleksandrs Kerčs (* 1967), Eishockey-Spieler und Trainer 
 Aleksandrs Cauņa (* 1988), Fußballspieler
 Aleksandrs Fertovs (* 1987),  Fußballspieler
 Aleksandrs Semjonovs (* 1972), Eishockey-Spieler, Trainer sowie Funktionär
 Aleksandrs Patrijuks (* 1993),  Biathlet
 Aleksandrs Čekulajevs (* 1985),  Fußballspieler
 Aleksandrs Jerofejevs (* 1984),  Eishockeyspieler
 Aleksandrs Ābrams (* 1904; † unbekannt),  Fußballspieler
 Aleksandrs Grīns (1895–1941), Journalist und Schriftsteller
 Aleksandrs Mirskis (* 1964), Politiker und Bauunternehmer
 Aleksandrs Zāmelis (1897–1943),  russisch-lettischer Botaniker 

Männlicher Vorname
Lettischer Personenname